«И никого не стало» — распространённый вариант перевода () последней строки стихотворения-считалки о десяти негритятах, ставшего лейтмотивом романа Агаты Кристи «Десять негритят».

 «И никого не стало» — альтернативное название романа Агаты Кристи «Десять негритят»
 «И никого не стало» — пьеса Агаты Кристи по одноимённому роману
 «И не осталось никого» — кинофильм режиссёра Рене Клера 1945 года, заявлен как экранизация романа, но больше опирается на пьесу «И никого не стало».

 «И никого не стало» — британский мини-сериал в жанре драмы и триллера, снятый в 2015 году по мотивам одноимённого романа
 Agatha Christie: And Then There Were None — с английского «Агата Кристи: И никого не стало», компьютерная игра 2005 года по мотивам одноимённого романа

См. также 
 Десять негритят